ptasie mleczko (ornitologia)
 ptasie mleczko (cukiernictwo)